«День рождения» — советский рисованный мультфильм  года. Экранизация дагестанской сказки режиссёров Валентины и Зинаиды Брумберг.

Сюжет 
В одном дагестанском ауле, наблюдая, как дедушка записал в домовую книгу родившегося барашка, маленький мальчик Мурат с удивлением не нашёл в этой книге себя. Оказывается, повелось с давних времён, что днём рождения человека считается не тот день, когда он рождается бессильным, как барашек, а день, когда он заслужит своё рождение. В соседнем ауле Канатоходцев днём рождения человека считается тот день, когда он пройдёт по канату; в ауле Виноградарей — когда он соберёт свой первый урожай, а в их ауле Джигитов человек родится тогда, когда станет джигитом. И дедушка рассказал внуку легенду…

В горном ауле жили два брата. Старший пас овец, а младший не знал ещё никаких забот. В те времена среди скал обитал злой Аждаха — чудовище, наводившее страх на всё живое. Однажды налетел он ураганом на старшего брата, который выпасал овец, но чабан успел укрыться с отарой в пещере. Разозлился Аждаха на находчивого чабана и завалил гигантским камнем вход, перекрывшим ещё и вытекающую горную речку, которая стала постепенно затапливать пещеру. Узнав от Соловья о беде, случившейся со старшим братом, младший отправился ему на выручку.

С помощью своих друзей — тура, ягнёнка и соловья — ему удалось разыскать и перехитрить чудовище, похитив у него кольцо с драгоценными камнями, в которых заключалась его сила и сердце. С помощью этого кольца младший брат разбил камень, уничтожил Аждаха и освободил старшего брата с отарой из плена. Так маленький мальчик стал настоящим человеком.

Мораль сказки такова: только совершив что-нибудь на благо людей, человек становится Человеком.

Создатели

Награды и призы 
1960 — II Международный Фестиваль короткометражного кино и анимации в Монтевидео (Уругвай), удостоен упоминания.

Переиздания на DVD 
Мультфильм неоднократно выпускался на DVD в сборниках мультфильмов:
«День Рождения», «Союзмультфильм», дистрибьютор: «Союз».

Литература 
 — Н. Юсупов «День рождения», стр. 171,

Ссылки 

День рождения — мультфильм по мотивам дагестанской сказки (Онлайн)

Рисованные мультфильмы СССР 1959 года
Короткометражные мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы В. и З. Брумберг
Мультфильмы по сказкам народов России
Мультфильмы по азиатским сказкам